Heimbacher Mühle steht für folgende Mühlen:

 Heimbacher Mühle (Mömbris) bei Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Heimbacher Mühle (Teningen) bei Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg